Barbara Thompson (instrumentista)
 Barbara Thompson (náufraga)
 Barbara Thompson (patinadora)